Georg Kahlbaum (1853–1905) – niemiecki chemik
 Karl Ludwig Kahlbaum (1828–1899) – niemiecki psychiatra
 Wilhelm Kahlbaum (1822–1884) – niemiecki chemik